W Polsce
 Lubieszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowa Sól 
 Lubieszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Wymiarki 
 Lubieszów – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa
 Lubieszów – dawna gmina

 W Ukrainie
 Lubieszów (Lubesziw) – osiedle typu miejskiego w obwodzie wołyńskim